Миллениум-парк () — общественный парк города Чикаго, входящий в состав паркового комплекса Грант-парк, располагающегося на берегу озера Мичиган. Парк занимает территорию площадью 24,5 акра ().

Проектные работы начались в октябре 1997 года. Строительство велось в течение 6 лет с октября 1998 по июль 2004 года на месте бывшей автостоянки железнодорожной компании Illinois Central Railroad. На торжественном открытии, состоявшемся 16 июля 2004 года, присутствовало порядка . С момента окончания строительства Миллениум-парк был удостоен более чем 30-ти престижных наград.

Вход для посетителей свободный. Парк открыт ежедневно с 6:00 до 23:00.

История

Достопримечательности

Площадь AT&T Плаза и Клауд Гейт 

Клауд-Гейт (, ) — американская общественная скульптура британского художника и скульптора Аниша Капура, расположенная на площади AT&T Плаза. Работы по строительству и возведению конструкции длились с 2004 по 2006 год. Вся скульптура состоит из каркаса и 168 листов нержавеющей стали, сваренных воедино и тщательно отполированных. Высота Клауд Гейт — 10 м, длина — 20 м, ширина — 13 м, общий вес — 99,8 тонн (110 американских тонн). В народе скульптура получила прозвище The Bean () за свою бобово-образную форму.

Бюджет 
В рамках первоначального проекта строительство Миллениум-парка планировалось завершить к 2000 году при бюджете 150 млн долларов. Однако расчёты не сбылись. Строительство затянулось до 2004 года, а издержки превысили первоначальную сумму более чем в три раза. Окончательная стоимость проекта составила $475 млн. Из городского бюджета было выплачено в общей сложности $270 млн, оставшуюся сумму собрали благодаря частным взносам. По оценкам городских властей затраты на строительство окупятся за счёт туризма, так как ожидается, что парк привлечёт порядка 2—3 миллионов посетителей в год.

Примечания

Ссылки 
 
 

Появились в 2004 году в Иллинойсе
Сады и парки Чикаго